Pálma, a pálmafélékhez tartozó trópusi növény 
 Pálma, női név

Hasonló címmel 
Palma (egyértelműsítő lap)